Rudničnyj () è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Rudničnyj: cittadina dell'oblast' di Kemerovo;
 Rudničnyj: cittadina dell'oblast' di Kirov;